Вайо, також дель Вайо або ді Вайо (, ) — прізвище, поширене в іспаномовних та італомовних країнах. Відомі носії:
 Марко Ді Вайо — італійський футболіст
 Хуліо Альварес дель Вайо — іспанський політик, дипломат і публіцист